Il doppio femminile del Mutua Madrid Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2012.

Le detentrici del titolo erano Viktoryja Azaranka e Marija Kirilenko ma di queste ha partecipato solo l'ultima con la connazionale Nadia Petrova. La coppia Kirilenko-Petrova è però stata sconfitta in semifinale da Sara Errani e Roberta Vinci, che hanno poi vinto il torneo battendo in finale Elena Vesnina e Ekaterina Makarova per 6-1, 3-6, [10-4].

Teste di serie 
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un Bye per il secondo turno.

 Liezel Huber /  Lisa Raymond (secondo turno)
 Květa Peschke /  Katarina Srebotnik (quarti di finale)
 Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (secondo turno)
 Marija Kirilenko /  Nadia Petrova (semifinali)

 Sara Errani /  Roberta Vinci (campionesse) 
 Sania Mirza /  Anastasija Rodionova (primo turno) 
 Jaroslava Švedova /  Galina Voskoboeva (quarti di finale) 
 Iveta Benešová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Mutua Madrid Open 2012
WTA Tour 2012